

Caratteristiche tecniche
È un'ala sinistra.

Carriera
Cresciuto nelle giovanili del , ha esordito il 12 ottobre 2011 in occasione del match pareggiato 1-1 contro l'.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 12 gennaio 2023.

Collegamenti esterni